
Termin -{T1}- ima više značenja.

 Ciklin T1, ljudski gen
 -{GalNAc-T1}-, ljudski gen
 3 mm T1 svetleća dioda